Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto in finale Pat Cash e Paul McNamee 6–2, 5–7, 6–2, 3–6, 6–3.

Teste di serie

  Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
  Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
  Tom Gullikson /  Tim Gullikson (quarti di finale)
  Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
  Pat Cash /  Paul McNamee (finale)
  Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
  Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (semifinali)
  Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (primo turno)

  Stefan Edberg /  Anders Järryd (terzo turno)
  Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (terzo turno)
  Bernard Mitton /  Butch Walts (primo turno)
  John Alexander /  John Fitzgerald (quarti di finale)
  Tony Giammalva /  Steve Meister (primo turno)
  Broderick Dyke /  Wally Masur (terzo turno)
  Colin Dowdeswell /  Van Winitsky (primo turno)
  Ken Flach /  Robert Seguso (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1984